Borislav Ćurčić – cestista e allenatore di pallacanestro jugoslavo
 Radisav Ćurčić – ex cestista jugoslavo naturalizzato israeliano
 Radovan Ćurčić – allenatore di calcio ed ex calciatore serbo
 Saša Ćurčić – ex calciatore serbo